Física
 Intensidade (física) — variação do fluxo de energia no tempo de uma onda
 Intensidade de campo — grandeza que representa o quão forte é o campo
 Intensidade de radiação — valor do fluxo de energia por unidade de área por unidade de tempo
 Intensidade de radiação específica
 Intensidade (acústica) — referente à percepção da amplitude da onda sonora
 Intensidade (transferência de calor) — medida da distribuição de fluxo de calor radiante por unidade de área e ângulo sólido
 Intensidade luminosa — medida da percepção da potencia emitida por uma fonte luminosa
 Intensidade sísmica — medida qualitativa que descreve os efeitos produzidos por sismos na superfície terrestre

Desambiguações de ciências